Osoby o tym nazwisku:
 Albrecht Agthe – niemiecki nauczyciel muzyki i kompozytor
 Arend Agthe – niemiecki reżyser filmowy i scenarzysta